Colegiul Național Doamna Stanca se poate referi la una din cele două instituții educaționale cu acest nume din România:

Colegiul Național Doamna Stanca (Făgăraș)
Colegiul Național Doamna Stanca (Satu Mare)